Comuna Berg (Bergs kommun) este o comună din comitatul Jämtland din Suedia, cu o populație de 7.160 locuitori (2013). Reședința sa este localitatea Svenstavik. Alături de reședință, comuna cuprinde și așezările: Hackås, Klövsjö, Åsarne și Myrviken.

Geografie

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Referințe

Legături externe 
 www.berg.se – Site web oficial 

Berg